Zaniolo ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Zaniolo, Schauspielerin
 Eduard Zaniolo, brasilianischer DJ, siehe Öwnboss
 Igor Zaniolo (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Nicolò Zaniolo (* 1999), italienischer Fußballspieler